Watzl ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Watzl (1930–1994), österreichischer Maler und Grafiker
 Bernhard Watzl (* 1957), deutscher Ernährungswissenschaftler
 Carsten Watzl (* 1971), deutscher Immunologe
 Erich Watzl (* 1958), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Florian Watzl (1870–1915), österreichischer Theologe und Kirchengeschichtler
 Gernot Watzl (* 1985), österreichischer Handballspieler
 Hermann Norbert Watzl (1902–1986), österreichischer Theologe und Kirchengeschichtler
 Joseph Watzl (1877–1936), tschechischer Priester 
 Lukas Watzl (* 1990), österreichischer Schauspieler
 Rudolf Watzl (1882–1915), österreichischer Ringer

Siehe auch:
 Watzel, Ortsteil von Heckenbach, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Ralph Watzel (* 1961), deutscher Geologe